Siedem minut po północy – powieść fantasy Patricka Nessa
 Siedem minut po północy – adaptacja filmowa powieści Nessa w reżyserii Juana Antonio Bayony